Jebali est un patronyme porté notamment par :

 Afif Jebali (2000-), footballeur tunisien ;
 Amor Jebali (1956-), footballeur tunisien ;
 Basma Jebali (1975-), femme politique tunisienne ;
 Hamadi Jebali (1949-), homme d'État tunisien ;
 Issam Jebali (1991-), footballeur international tunisien ;
 Nafaa Jebali (1989-), footballeur tunisien ;
  (1933-2014), footballeur tunisien ;
 Taoufik Jebali (1944-), dramaturge, metteur en scène et comédien tunisien ;
 Zied Jebali (1990-), footballeur tunisien.

Patronyme tunisien